Astronomija:
 Messier 77, prečkasta spiralna galaksija u zviježđu Kita

Promet:
 M-77 (autoput u Michiganu, SAD)
 M-77 (autoput u Škotskoj)

Oružje:
 M-77 Oganj, jugoslavenski samohodni višecijevni lanser raketa
 Zastava M77, puškomitraljez kojeg je proizvodila Zastava Oružje, Kragujevac, Srbija
 Zastava M77 (pištolj), poluautomatski pištolj kojeg je proizvodila Zastava Oružje, Kragujevac, Srbija